La Federazione di alpinismo della Croazia ( o HPS) è l'organo di governo dell'alpinismo in Croazia, fondato nel 15 ottobre 1874 sulla iniziativa di Bude Budisavljević e Đuro Pilar.

Ha la sua sede a Zagabria, Kozarčeva 22. Il periodico di HPS si chiama Hrvatski planinar (1898).

HPS è il membro di International Ski Mountaineering Federation e di Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche dall 1991.

Note

Collegamenti esterni 
Hrvatski planinarski savez Sito ufficiale (in croato)

Club alpini
Alpinismo